Елеево — название населённых пунктов в России:

 Елеево — упразднённая деревня в Караидельского района Республики Башкортостан.
 Елеево — село в Параньгинском районе Республики Марий Эл.